Dalmate est un nom propre ou un nom commun ou un adjectif qui peut se référer à :

Nom commun et adjectif 
 Dalmate, langue morte de la famille des langues romanes (c'est-à-dire issue du latin), branche de l'illyro-roman, anciennement parlée en Illyrie, actuellement pour l'essentiel région côtière de la Croatie.

 Dalmate, qualifie ce qui est relatif à la Dalmatie.

Saint des Églises chrétiennes
 Dalmate de Sibérie († 1697), ancien cosaque de l'armée russe devenu ascète en Sibérie et fondateur du monastère de la Dormition ou de Saint-Dalmate au diocèse de Tobolsk ; fêté le 15 février.
 Dalmate de Constantinople († 437 ou 440), ou Dalmace ou Dalmat, officier de l'empereur Théodose à Constantinople, puis higoumène (abbé) avec Isaac et Fauste ; célélbré le 3 août.

Autres 
Le Dalmate est un vaisseau de ligne français en service à la fin du Premier Empire.

Référence